Jadue puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Daniel Jadue (1967-), arquitecto, sociólogo y político chileno.
 Sergio Jadue (1975-), exdirigente deportivo chileno.
 Matías Jadue (1992-), futbolista chileno.